Osby (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Osby (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente.
 Øsby, Denemarken